Clasamentul WTA este sistemul bazat pe merit al Asociației de Tenis pentru Femei (WTA) pentru determinarea clasamentului în tenisul feminin. Jucătorul cel mai bine clasat este jucătorul care, în ultimele 52 de săptămâni, a strâns cele mai multe puncte în clasament în Turul WTA. Punctele sunt acordate în funcție de cât de mult avansează un jucător în turnee și de categoria acestor turnee. WTA folosește un sistem computerizat de stabilire a clasamentului din 3 noiembrie 1975. Din 1975, 28 de jucătoare au fost clasate pe locul 1 de WTA, dintre care 14 au fost numărul 1 la sfârșitul anului. Actualul număr unu mondial este Iga Świątek din Polonia.

Jucătoare de simplu clasate pe locul 1 WTA 
Clasamentul provine din WTA Media Guide și website-ul WTA (care își revizuiește de obicei clasamentul în fiecare duminică seara sau luni dimineața, cu excepția cazului în care finalele turneului sunt amânate).

 Note

Săptămâni ca Nr. 1

Săptămânile sunt actualizate automat.

Jucătoare care au devenit Nr. 1 înainte de a câștiga un titlu major

Jucători nr.1 după țară
Actuala jucătoare nr. 1 cu caractere îngroșate

Vezi și 
 Lista jucătoarelor numărul 1 în clasamentul WTA (dublu)
 Lista jucătorilor numărul 1 în clasamentul ATP

Note

WTA
 
 WTA 01